AOL OpenRide — набор приложений-элементов для работы в Интернете, созданный компанией AOL. Включал в себя электронную почту, AOL Instant Messenger, веб-браузер и медиаплеер, размещённых в одном окне. Любой пользователь мог совершенно бесплатно скачать утилиту, но для получения всех максимальных возможностей программного обеспечения требовалось войти в систему AOL или AIM.

Главное окно программы было разделено на 4 мини-окна (рабочие области окна, иначе называемые как «панели»):

 Через панель «People» пользователи могли войти в сервис AOL Instant Messenger, в котором могли посмотреть список контактов-друзей и переписку.
 Панель «E-mail» служила для работы со стандартным клиентом электронной почты. В ней не существовало ограничений только по работе с электронной почтой AOL, но она позволяла добавлять и работать с учётными записями других поставщиков электронной почты.
 Рабочая область «Web Browser» поддерживала работу с AOL Explorer, который использовал движок Microsoft Trident, поддерживал работу с вкладками и прочие возможности.
 «Media» панель обеспечивала и предоставляла доступ к коллекции видео от AOL, к сервису Radio@AOL, а также была возможность запустить аудиофайлы с локального жёсткого диска пользователя.

В конце мая 2007 года, после того, как программа прекратила развиваться уже более полугода с октября 2006 года, но была доступна всем пользователям, AOL убрал доступ к загрузке AOL OpenRide с официальной страницы проекта, но продолжал поддерживать его на странице помощи.

В конце июля 2007 года стало известно, что набор приложений AOL OpenRide должен был быть заменён на «AOL Helix». В конечном итоге «AOL Helix» был переименован на «AOL Desktop», который включал в себя большинство функций AOL OpenRide и был в своём роде его продолжающим развитием. Однако, большинство самых ключевых особенностей пропали без вести, включая Dynasizer, мультиобласти (панели) и Media Center OpenRide, который включал функцию поиска на рабочем столе AOL, фотографии, музыку, XM Radio, новостные ленты и flash player.

По состоянию на декабрь 2007 года пользователи AOL OpenRide уже не могли войти в сеть AOL с помощью приложения для использования e-mail, AOL Instant Messenger, так как сразу происходило разлогинивание и переадресация на страницу загрузки AOL Desktop.

На данный момент единственная функция, которая работает, это «Web Browser».

Ссылки 
 AOL’s Press release regarding OpenRide
 AOL Openride Feature Tour
 Review of OpenRide by PC World

Бесплатное программное обеспечение
AOL
Программы, разработка которых прекращена